Andrea Smith (feminist), Amerikaans hoogleraar en feministe
 Andrea Smith (veldrijder), Amerikaans veldrijder